Aljoša Javor, slovenski hokejist, * 7. februar 1979, Jesenice.

Javor je kariero začel pri klubu HK Sportina Bled v sezoni 1996/1997, v sezoni 2000/2001 je prestopil k HK Slavija, za sezono 2002/2003 pa se je vrnil k blejskem klubu. Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh Evropskih in treh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 12
| 9
| 21
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 12
| 5
| 5
| 10
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 2
| 1
| 3
| -6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 11
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 1
| 3
| 4
| -15
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | -18
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija